Лазебник — єврейське прізвище, від старого польського слова, яке означало хазяїна лазні.
 Лазебник Валентина Іванівна
 Лазебник Станіслав Юхимович
 Лазебник Юрій Станіславович
 Лазебник Юхим Антонович

Див. також 
 Лазебников